Макушев (Макушева) — русская фамилия. Имеет женскую форму Макушева.

Известные носители 
 Макушев, Викентий Васильевич (1837—1883) — русский славист.
 Макушев, Игорь Юрьевич (род. 1964) — российский военачальник, председатель Военно-научного комитета — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ с 2015 года, генерал-лейтенант (2014).

См. также 
 Микушев